Les Pays-Bas participent depuis plus de cent ans aux Jeux olympiques et ont amassé au  un total de 366 médailles, en tenant compte aussi bien des jeux d'été que des jeux d'hiver.

Médailles

Par sport

Notes et références